W7 steht für:
 W-7, Kurzbezeichnung für die organische Verbindung N-(6-Aminohexyl)-5-chlor-1-naphthalinsulfonamid
 Microsoft Windows 7, Betriebssystem von Microsoft
 siebenseitiger Spielwürfel (Prisma oder Walze), siehe Spielwürfel #Prismen
 Women7, Gruppe von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Maßnahmen und Empfehlungen zur Gleichstellung der Geschlechter in den G7 Prozess einbringen

Siehe auch:
 W07

Abkürzung